Аверешти има више значења:
 Аверешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Аверешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији